

Reis de Comagena 
Antíoco Teos de Comagena — (86-)
Antíoco II de Comagena — morto em

Imperadores selêucidas
  —  (281—)
  — (261—)
 Antíoco Híerax — ()
  — (223—)
  — (175—)
  — (163—)
  — (146/145—142/)
  — (138—)
  — (125—)
  — (116—)
  — (95—)
  — (95—)
  — (87—)
  — (69—)

Príncipes de Siunique 

  — príncipe armênio no

Outros
 Antíoco (filho de Héracles) — bisavô de Aletes, conquistador de Corinto, e herói epônimo de uma das dez tribos de Atenas após a reforma de Clístenes
 Antíoco de Ascalão — filósofo do 
 Antíoco de Siracusa — historiador grego do 

 Júlio Antíoco — oficial romano sob o imperador Constantino
 Antíoco (general de Constâncio II) — general sob o imperador Constâncio II
 Antíoco (prepósito do cubículo sagrado) — oficial sob o imperador Teodósio II

Desambiguações de antropônimos